A 35.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 5 de maio a 10 de maio de 1981 com um percurso de 859,8 km dividido num prólogo inicial e 6 etapas, com início em Morat, e final em Vernier.
O vencedor foi o sueco Tommy Prim, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,2 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1981
1981 na Suíça
1981 no ciclismo